Wang Na (ur. 1984) − chińska pływaczka synchroniczna, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Pekinie 2008
 Wang Na (ur. 1990) − chińska siatkarka
 Wang Na (ur. 1995) − chińska lekkoatletka